Meubels
Davenport (bureau), een Engels 19e-eeuws meubelstuk
Davenport (sofa), een Amerikaans 20e-eeuws meubelstuk

Plaatsen
Groot-Brittannië:
Davenport (Greater Manchester), een plaats in het graafschap Greater Manchester
Verenigde Staten:
Davenport (Florida), een plaats in de staat Florida
Davenport (Iowa), een plaats in de staat Iowa
Davenport (Louisiana), een plaats in de staat Louisiana
Davenport (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska
Davenport (North Dakota), een plaats in de staat North Dakota
Davenport (Oklahoma), een plaats in de staat Oklahoma
Davenport (Washington), een plaats in de staat Washington

Overig
 Davenport (band), een Amerikaanse muziekgroep

Zie ook
Davenportgambiet, een gambiet in de opening van een schaakpartij